MNV steht für:
 Monroe County Airport (Tennessee) (IATA-Code), Flughafen in Madisonville, Monroe County, Tennessee
 Místní národní výbor, Organ der staatlichen Verwaltung in der Tschechoslowakei, siehe Nationalausschuss #Aufgaben 

mnv steht für:
 Rennellese (ISO-639-3-Code), polynesische Sprache in Rennell und Bellona, Salomonen 

Abkürzung